Rocky Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rocky Ridge (Ohio)
Rocky Ridge (Utah)